Воскресеновский сельский совет () — входит в состав
Васильковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Воскресеновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Воскресеновка 
 с. Нововоскресеновка

Примечания

Ссылки 
 Воскресеновский сельский совет (Васильковский район)